Куки:
 Куки — группа тибето-бирманских народов в Индии.
 Куки — см. куки-чинские языки.
 Куки — город в Японии в префектуре Сайтама.
 Куки — мыс в Японии в префектуре Миэ.
 Куки — самец какаду, проживший в неволе 83 года.

См. также 
 «» — рассказ Вернора Винджа.